Aelbrecht Bouts (1455-1549) – pittore fiammingo
 Dieric Bouts (1415-1475) – pittore olandese
 Dieric Bouts il Giovane (1448-1491) – pittore olandese
 Jan Bouts (1478-1531) – pittore olandese